Feed kan syfta på:

 Feed (film) – en svensk skräckfilm från 2022
 Feed (film, 2005) – en australiensisk film från 2005
 Feed (roman) – en roman från 2011 av Mira Grant